

Sigle 
 Tennessee Valley Authority
Ti Voglio Abbracciare, talvolta usato nel linguaggio degli SMS.

Lingue 
 tva – codice ISO 639-3 della lingua vaghua

Televisioni 
 TVA  – rete televisiva canadese in lingua francese
TVA Campania HD - rete televisiva di Acerra
 Tele Video Agrigento  – rete televisiva di Agrigento
 TVA Vicenza  – rete televisiva di Vicenza
 TVA | Televisioni Associate – circuito televisivo di Adolfo Zambetti.
 TV Aichi  – rete televisiva giapponese